Витор Мейра (), родился 27 марта 1977 года в Бразилиа, Бразилия) — бразильский автогонщик, выступавший в IndyCar. Дважды серебряный призёр гонки 500 миль Индианаполиса и чемпион Южноамериканской Формулы-3.

Гоночная карьера

Начало карьеры

Результаты гоночной карьеры

AUTO GP

IndyCar Series 

 1 Проходили в один день.
 2 Выставочная гонка (без начисления очков).

Выступления в Инди-500

Stock Car Brasil

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Жизнь вне гонок 
В 2010 году принял участие в Чемпионате мира Ironman 70.3 и преодолел дистанцию за 4 часа 47 минут. В 2011 году он финишировал на 1486 месте в Чемпионате мира Ironman Hawaii.

В апреле 2011 года у Витора родилась дочь.

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт
Профиль Мейры на сайте Indycar

Автогонщики Бразилии
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Auto GP
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Южноамериканской Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Инди-500 из Бразилии